752 може да се отнася за:

 752 година от новата ера
 752 година преди новата ера
 752, число
 752 Суламитис, астероид
 NGC 752, галактика